Faistauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Faistauer (1887–1930), österreichischer Maler
 Max Faistauer (* 1934), österreichischer Schriftsteller